Papilionidae és una família de lepidòpters de la superfamília dels papilionoïdeus. La majoria són de distribució tropical però es troben espècies en tots els continents llevat de l'Antàrtida. La família inclou els papilionoïdeus més grossos del món, corresponents al gènere australià Ornithoptera. Fins a l'any 2011 hi havia un total de 570 espècies descrites.

Taxonomia 
Hi ha uns 26 gèneres inclosos en tres subfamílies: Baroniinae, Parnassiinae i Papilioninae. Es tracta de la família de papilionoïdeus més basal:

Vegeu també 
 Llista de papiliònids de la península Ibèrica i Balears

Referències